Lübecker Straße steht für:

 Lübecker Straße (Ahrensbök), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ahrensbök #Ahrensbök
 Lübecker Straße (Ahrensburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ahrensburg
 Lübecker Straße (Bad Segeberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Segeberg
 Lübecker Straße (Dassow), siehe Liste der Baudenkmale in Dassow #Dassow
 Lübecker Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Cotta (Dresden)
 Lübecker Straße (Eutin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutin #Eutin
 Lübecker Straße (Hamburg), ein Teilstück der Bundesstraße 75 in Hamburg
 Lübecker Straße (Schönberg, Mecklenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Schönberg (Mecklenburg)
 Lübecker Straße (Schwerin)
 U-Bahnhof Lübecker Straße, U-Bahnhof in Hamburg